Nūrgal är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Konar, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kabul.

Omgivningarna runt Nūrgal är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Nūrgal är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Konar (provins)